Der Kanton Le Quesnoy-Est war bis 2015 ein französischer Kanton im Arrondissement Avesnes-sur-Helpe, im Département Nord und in der Region Nord-Pas-de-Calais; sein Hauptort war Le Quesnoy. Vertreter im Generalrat des Departements war zuletzt von 2008 bis 2015 Michel Manesse.

Gemeinden 
Der Kanton bestand aus einem Teil der Stadt Quesnoy (angegeben ist hier die Gesamteinwohnerzahl; im Kanton lebten etwa 2.500 Einwohner) und weiteren 14 Gemeinden:

Lequesnoyest
Aufgelöst 2015